Гримсей (, , где Гримюр это исландское мужское имя) — название ряда островов и шхер в Исландии, в том числе:
 Гримсей — остров в Гренландском море на севере Исландии, в регионе Нордюрланд-Эйстра.
 Гримсей — остров в Стейнгримс-фьорде на северо-западе Исландии, в регионе Вестфирдир.
 Гримсей — небольшой остров в Брейда-фьорде на западе Исландии, в регионе Вестюрланд.
 Гримсей — большая шхера в Брейда-фьорде на западе Исландии, в регионе Вестюрланд.